Mine:

Музыка

Песни 
 «Mine» (песня Тейлор Свифт)
 «Mine» (песня Бейонсе)
 «#Mine» (песня Лил Ким)

Альбомы 
 Mine (альбом Долли Партон), 1973
 Mine (альбом Ли Юйчунь), 2007
 Mine (мини-альбом Кима Джэджуна), 2013
 Mine (мини-альбом Фиби Райан), 2015
 Mine!, альбом дуэта Trout Fishing in America (1994)

Другое 
 MINE (химиотерапия) — режим химиотерапии

